AMI es un acrónimo que puede referirse a:
 Asociación de Municipios por la Independencia, una organización independentista catalana.
 Assembleia da Mocidade Independentista, una organización política independetista de izquierdas de Galicia.
 Acuerdo Multilateral sobre Inversiones, un proyecto de tratado de comercio internacional.
 Código AMI RZ, un código de inversión de marcas alternadas, por sus siglas en inglés: Alternate Mark Inversion.
El Amuleto de Monkey Island, un videojuego inspirado en la serie Monkey Island en producción por fanes.
La Agencia Mauritana de Información.
El nombre común de la planta Ammi majus.
Acrónimo de Aeronáutica Militar Italiana.
La Alianza Militar Islámica.

Por su semejanza fonética podría estar buscando el término Amish: agrupación religiosa cristiana de doctrina anabaptista residente en Norteamérica, notable por sus restricciones respecto al uso de algunas tecnologías modernas.

Acrónimos
Siglas